

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeones defensores. 

La pareja formada por el ruso Andrey Kuznetsov y el kazajo Aleksandr Nedovyesov ganaron el título tras derrotar en la final a la pareja australiana formada por Alex Bolt y Andrew Whittington.

Cabeza de serie

  Alex Bolt /  Andrew Whittington (Finalistas)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Primera ronda)

<li> Radu Albot /  Denys Molchanov (Cuartos de final)
<li> Philipp Petzschner /  Tim Puetz (Primera ronda)

Cuadro

Referencias
 Cuadro de dobles

Challenger de Happy Valley 2015